Ganxsta Zolee, Zana Zoltán (1966) művésznevén Ganxsta Zolee, ill. Döglégy, dobos, rapper 
Zana Zoltán (1958) magyar költő